Le sigle TBF peut faire référence à : 
 Très Basse Fréquence, en radioélectronique
 un bombardier, le TBF Avenger
 un groupe de rap croate appelé The Beat Fleet (TBF)
Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF), une ancienne compagnie ferroviaire espagnole
Tissue Bank of France: TBF Génie Tissulaire est une banque de tissus humains autorisée par l'ANSM.

TBF est également l'acronyme de :
 Türkiye Bisiklet Federasyonu (fédération turque de cyclisme)
 Test de Bon Fonctionnement

Homonymie d'acronyme